Баддели ( или Baddely) — британская фамилия.

Известные носители:
 Баддели, Алан (род. 1934) — английский психолог, известный своей 3-компонентной моделью рабочей памяти.
 Баддели, Герберт (1872—1931) — британский юрист и теннисист, четырёхкратный победитель Уимблдонского турнира в парах, брат Уилфреда Баддели.
 Баддели, Гермиона (1906—1986) — британская актриса.
 Баддели, Джон Фредрик (1854—1940) — английский путешественник, кавказовед, учёный и журналист.
 Баддели, Уилфред (1872—1929) — английский юрист и теннисист, член Международного зала теннисной славы.

Также имя:
 Девеси, Баддели (род. 1941) — политический деятель Соломоновых Островов.